Allsvenskan i handboll 1965/1966 vanns av IS Göta, som därmed även blev svenska mästare.

Slutställning

Skytteligan
Hans Eriksson, GUIF - 18 matcher, 124 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1965
Sport i Sverige 1966
1965/1966
Handbollssäsongen 1965/1966